Coll steht für:
 Coll (Mythologie) (Coll fab Collfrewi), eine walisische Sagengestalt
 eine britische Fähre, siehe Island-Klasse (1972)

Coll heißen folgende geographische Objekte:
 Coll de Nargó, Gemeinde in der katalanischen Comarca Alt Urgell, Provinz Lleida, Spanien
 Coll, Insel in Schottland, Vereinigtes Königreich
 Coll (Villnöß), Fraktion der Gemeinde Villnöß in Südtirol, Italien

Coll ist der Familienname folgender Personen:
 Aristide Cavaillé-Coll (1811–1899), französischer Orgelbauer
 Armengol Coll y Armengol (1859–1918), spanischer katholischer Bischof 
 Cynthia García Coll, puerto-ricanische Entwicklungspsychologin und Chefredakteurin
 Florencia Coll (* 1959), spanische Malerin
 Francisco Coll (1812–1875), Seliger der römisch-katholischen Kirche
 Ignacio Coll Riudavets (* 1987), spanischer Tennisspieler

 Luis Coll (1937–2008), spanischer Fußballspieler
 Marco Coll (1935–2017), kolumbianischer Fußballspieler
 Mickey Coll (1951–1972), puerto-ricanischer Basketballspieler
 Niall Coll (* 1963), irischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Ossory
 Paul Coll (* 1992), neuseeländischer Squashspieler
 Pep Coll (* 1949), katalanischer Schriftsteller
 Salvador Cristau Coll (* 1950), spanischer Geistlicher, Bischof von Terrassa
 Steve Coll (* 1958), US-amerikanischer Sachbuchautor
 Vincent Coll (1908–1932) irisch-amerikanischer Mobster in New York City

coll. steht für
 colloquial, umgangssprachlich, siehe Umgangssprache

Siehe auch:
 Col
 Colle
 Koll
 Kol
 MacColl